Oolongthee, een traditionele Chinese theesoort
Oolon, een fictief figuur uit de manga Dragon Ball